Laurent Fabre peut désigner :

 Laurent Fabre (1944-), un dessinateur et humoriste français, connu sous le nom Konk ;
 Laurent Fabre (1940-), un prêtre jésuite français, principal fondateur de la Communauté du Chemin Neuf ;
 Laurent Fabre (1968-2012), un skieur et instructeur français, époux de .